Бленд або Бланд (, ) — англомовні прізвище і топонім.

Прізвище 

 Боббі Бленд (; 1930—2013) — американський співак.
 Гаррієт Бланд (; 1915—1991) — американська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (1936).
 Мартін Бленд (; 1947) — британський статистик.

Топонім

Бланд — місто, штат Міссурі
 Бланд — переписна місцевість, штат Вірджинія
 Бленд — округ (графство) у штаті Вірджинія.